Il doppio del torneo di tennis Melbourne Outdoor 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Broderick Dyke e Wally Masur che hanno battuto in finale Mike Bauer e Scott McCain 6–7, 6–3, 7–6.

Teste di serie 

 Broderick Dyke /  Wally Masur (campioni)
 Peter Doohan /  Michael Fancutt (semifinali)

 Brad Drewett /  Brian Levine (primo turno)
 Colin Dowdeswell /  John Lloyd (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Melbourne Outdoor 1984